

Letteratura
Cortesie per gli ospiti  – romanzo di Ian McEwan

Cinema
Cortesie per gli ospiti  – film diretto da Paul Schrader e tratto dal romanzo di Ian McEwan

Televisione
Cortesie per gli ospiti  – reality show